*nix — UNIX-подобная операционная система
 Nix — чисто-функциональный пакетный менеджер Linux, используемый в дистрибутиве NixOs